UIII steht für:
 Flughafen Irkutsk in Russland (ICAO-Code)
 Untertertia, eine schulische Jahrgangsstufe

UIII